

Francia 
 Basilica di San Remigio (Reims)

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Remigio – Fara San Martino

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Remigio – Cavasso Nuovo

Lazio 
 Chiesa di San Remigio (Colleverde) – Guidonia Montecelio

Liguria 
 Chiesa dei Santi Anna e Remigio – Rocchetta di Vara

Lombardia 
 Chiesa di San Remigio – Vimodrone
 Chiesa di San Remigio – Vione
 Chiesa dei Santi Ilario e Remigio – Beregazzo con Figliaro
 Chiesa di San Remigio (Goido) – Goido

Piemonte 
 Chiesa di San Remigio (Endine Gaiano) – Endine Gaiano
 Monastero di San Remigio – Endine Gaiano
 Chiesa di San Remigio (Villadeati) – Villadeati
 Chiesa Assunzione di Maria Vergine e San Remigio (Arignano) – Arignano

Toscana 
 Chiesa di San Remigio – Firenze
 Chiesa di San Remigio – Fosdinovo

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Remigio – Oris, frazione di Lasa

Svizzera 
 Chiesa di San Remigio – Corzoneso
 Chiesa di San Remigio – Linescio
 Chiesa di San Remigio – Loco, frazione di Onsernone

Pagine correlate 
 Oratorio di San Remigio